Герасим Иванович Иванов (27 февраля 1905, Тюмерево, Цивильский уезд, Казанская губерния – 23 февраля 1939, Москва) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 1-й секретарь Чувашского областного комитета ВКП(б) (1937-1938).

Биография 
Родился 27 февраля 1905 года в деревне Тюмерево Цивильского уезда (ныне Янтиковский район, Чувашская Республика) в крестьянской семье. Чуваш. Член ВКП(б) с 1925 года.

С 1922 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1922—1939 гг. — политпросветорганизатор Тюмеревской волости Чувашской трудовой коммуны, на комсомольской работе в Цивилинском уезде Чувашской АССР, заместитель ответственного секретаря Иберсинского, Чебоксарского районного комитета ВКП(б), пропагандист ЦК ВКП(б) в Чувашской АССР, 1-й секретарь Ядринского районного комитета ВКП(б), 1-й секретарь Чувашского областного комитета ВКП(б).

В 1933–37 заведовал отделом обкома партии, с сентября 1937 – второй секретарь обкома, с ноября 1937  – первый секретарь Чуваш. обкома ВКП(б). в 1933–37 заведовал отделом обкома партии. С сентября 1937 – второй секретарь обкома, с ноября 1937  – первый секретарь Чуваш. обкома ВКП(б). Был снят с должности и исключён из партии.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Арестован 27 октября 1938 г. Обвинен в участии в к.-р. националистической организации. Осужден 22 февраля 1939 г. Военной коллегией Верховного суда СССР. Приговорен к расстрелу.

Расстрелян 23 февраля 1939 года в Москве.

Память 
Место захоронения: Москва, Донское кладбище.

Литература 
Федоров, Ф. Ф. Иванов Герасим Иванович / Ф. Ф. Федоров // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2008. — Т. 2 : Ж-Л. — С. 89.

Ссылки 
 Иванов
 Иванов Герасим Иванович

Первые секретари Чувашского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР